Cube Entertainment () — южнокорейская звукозаписывающая компания и агентство по поиску талантов, музыкальная продюсерская компания, компания по организации мероприятий и организации концертов, а также музыкальное издательство. Компания была основана в 2006 году. В апреле 2020 года основатель Cube Хон Сын Сон ушел из компании из-за спора о праве собственности.

В настоящее время лейбл управляет несколькими артистами, а именно Джо Квон, Чан Хёнсын, BTOB,PENTAGON, Ю Сон Хо, (G)I-DLE, Lightsum, Ли Хви Чжэ, Хо Гён Хван и Пак Ми Сон. Ранее в лейбле находились такие исполнители, как 4minute, Beast, G.NA, Ро Джихун, Рейн и A Train To Autumn, CLC.

История

2006—2010: Основание и артисты первого поколения 

Cube Entertainment была основана 29 августа 2006 года Хон Сын Соном (Саймоном Хонгом), бывшим президентом JYP Entertainment, и Шин Чон Хва (Моника Шин) как Playcube Inc. Из-за того, что Сын Сон раньше являлся президентом JYP, Cube считали дочерней компанией, однако это независимое агентство.

В 2009 году дебютировали первые две группы Cube: женская группа 4Minute дебютировала в июне, а мужская группа Beast — в октябре.

В 2010 году, G.NA стала первым сольным артистом, дебютировавшим в Cube.

2011—2014: Артисты второго поколения, и смена ген.директора 

В 2011 году был основан независимый лейбл A Cube Entertainment, которая управляет женской группой A Pink, которая дебютировала в апреле того же года. В 2012 году основали подлейбл Cube DC, и под его руководством в марте дебютировала мужская группа BTOB.

В сентябре 2012 года комедиант Ким Кири подписал с Cube контракт на осуществление деятельности, и стал первым актёром агентства. В том же году Пак Чун Мин занял пост генерального директора, так как Хон Сын Сон был болен.

В 2013 году корейский артист Рэйн подписал контракт с Cube Entertainment. Он официально вступил в армию после завершения военной службы 10 июля 2013 года. Три месяца спустя Cube выпустили цифровой сингл для своей новой солистки Шин Джи Хун, которая вошла в топ-6 корейского певческого конкурса K-pop Star 2. Ещё одна новая солистка, О Е Ри, выпустила свой дебютный цифровой сингл 6 ноября. Она была победительницей фестиваля песни MBC's MBC College Song Festival в 2009 году.

В августе 2014 года саб-лейбл Cube DC объединился с Cube.

2015—2017: Артисты третьего поколения 

В 2015 году состоялся дебют новой женской группы CLC. В конце 2015 года A Cube Entertainment, которая управляет Хо Гаком и Apink, была приобретена её дистрибьютором LOEN Entertainment. Loen купили 70 % акций A Cube, тем самым став единственным владельцем агентства. A Cube стал отдельным и самостоятельным лейблом под названием LOEN Entertainment с новым названием Plan A Entertainment.

В феврале 2016 года штаб-квартира Cube, расположенная в Чхондам-доне, переехала в Сондон-гу, недалеко от станции Сондон. В марте 2016 года Cube приобрели Starline Entertainment в качестве дочерней компании. В июне первая женская группа Cube 4Minute распалась. В июле кафе Cube было вновь открыто в новом здании под названием Cafe 20 Space: The Mint Universe. В конце года Шин Дэ Нам был избран новым генеральным директором Cube Entertainment, заменив бывшего генерального директора Пак Чон Мина.
Он был бывшим редактором журнала Ilgan Sports и президентом Yedang Media.
В октябре дебютировала новая мужская группа PENTAGON.

В начале 2017 года Universal Music продал свою 8%-ную долю в Cube. После этого Cube Entertainment подписали дистрибьюторский контракт с Kakao M (ранее LOEN) для будущего распространения музыки и контента. В марте Cube Entertainment, как сообщается, столкнулась с огромным дефицитом после серьёзных операционных убытков в 2016 году, ухода группы BEAST, которая, как сообщается, составляла 45 % от их общего объёма продаж и THAAD.

В середине 2017 года два стажера Cube Ю Сон Хо и Лай Гуанлинь приняли участие во 2-м сезоне шоу на выживание от Mnet Produce 101. Лай Гуанлинь занял 7-е место и попал в проектную группу, а Ю Сон Хо занял 17-е место. Лай Гуаньлинь дебютировал в составе мужской группы Wanna One, где он продвигался до 31 декабря 2018 года.. Чон Со Ен, участвовавшая в первом сезоне Produce 101 и Unpretty Rapstar, дебютировала в качестве солистки в ноябре 2017 года со своей песней «Jelly». Чжо Квон из балладной группы 2AM подписал контракт с лейблом в качестве сольного исполнителя в том же месяце, проработав 16 лет в JYP Entertainment.

14 ноября Cube Entertainment опубликовала отчет о доходах за третий квартал, при этом выручка выросла на 15 процентов по сравнению с 22 процентами во втором квартале, в основном благодаря успеху BtoB, Хёны и росту Pentagon и Ю Сын Хо, видеоконтенту и другим дополнительным предприятиям. В том же месяце компания D’Live Co., третий по величине поставщик услуг кабельного телевидения, стремится продать свои доли в развлекательных подразделениях iHQ Inc и Cube Entertainment Inc. В настоящее время D’Live владеет 45-процентной долей в iHQ и 30-процентной долей в Cube Entertainment.

2018-н.в: Артисты четвёртого поколения, расширение бизнеса, U CUBE и смена генерального директора 

Телеведущий Ли Хви Чжэ подписал контракт с Cube 5 марта 2018 года. В отчете, опубликованном в апреле, Cube заявили, что она успешно получили прибыль в 2017 году, что является долгожданным улучшением после того, как компания понесла серьёзные убытки в 2016 году. В апреле 2018 года Ю Сон Хо дебютировал в качестве сольного исполнителя. 2 мая дебютировали (G)I-DLE, это их третья женская группа после 4Minute и CLC. 4 мая Cube Entertainment объявили о концерте United Cube Concert — One с участием своих собственных артистов. Концерт состоялся в KINTEX в Ульсане 16 июня билеты были распроданы за две минуты.

2 августа 2018 года были опубликованы фотографии Хёны с E-Dawn из PENTAGON на его дне рождения 4 июня . Cube Entertainment опровергли слухи о том, что они встречаются, однако позже в тот же день она и E-Dawn дали интервью Yeonhap News, признавшись в своих отношениях, которые начались в мае 2016 года. Компания подтвердила их отношения, отменой всех ранее запланированных выступлений для Triple H. 13 сентября Cube Entertainment объявили о расторжении своих контрактов, сославшись на то, что они не могут «поддерживать доверие». Однако Куб заявил, что ситуация все ещё рассматривается и для них ещё ничего не решено, заявив, что вопрос будет решен.
15 октября Cube Entertainment официально подтвердила уход Хены, объявив, что компания достигла соглашения с Хеной о расторжении её контракта.

25 октября Cube подписал контракт с Haohao Wenhua Media Company (Hot Idol, Haohao Bangyang Agency) (кит. 好好榜样) на деятельность в Китае. 5 ноября дебютировала балладная группа A Train To Autumn (; ром.: Gaeullo Ganeun Gicha). 14 ноября Cube Entertainment официально подтвердили уход E-Dawn. 23 ноября Cube основал новый лейбл U-Cube с Universal Music Japan для деятельности в Японии. Сообщалось, что продажи Cube в 2018 году выросли на 46,7 % в годовом исчислении до 35,8 млрд вон. За тот же период операционная прибыль подскочила на 809,3 % до 1,9 млрд вон, а чистая прибыль превратилась в прибыль в 1 млрд вон благодаря успеху продаж альбомов и концертов BtoB, «Shine» PENTAGON, дебюту (G)I-DLE и деятельности Лай Гуаньлиня. Продажи музыки Cube также выросли на 58 % до 8,8 млрд вон из-за популярности песен (G)I-DLE «Latata» и «Hann (Alone)».

В начале 2019 года Cube Entertainment выбрали NetEase Music своим стратегическим партнером в качестве платформы для продвижения в Китае. 23 января компания D’Live Co. попыталась продать свои доли в развлекательных подразделениях iHQ Inc. и Cube Entertainment Inc. В настоящее время D’Live владеет 45-процентной долей в iHQ и 30-процентной долей в Cube Entertainment. 19 августа Ли Сан Чжун подписал эксклюзивный контракт с Cube. Два дня спустя было объявлено, что следующим подпишут контракт участница Produce 48 Хан Чо Вон и участница проекта The Unit: Idol Rebooting Project Ли Чжу Хен. В четвёртом квартале 2019 года Cube зафиксировали 22,6 миллиарда вон и 40,3 миллиона вон операционной прибыли благодаря песни (G)I-DLE «Lion» и мировому туру Pentagon Prism. В целом продажи Cube в 2019 году снизились на 13,9 %, операционная прибыль-на 51,1 %, а чистая прибыль-на 35,8 % по сравнению с предыдущими годами.

В начале 2020 года комик Пак Ми Сун подписал эксклюзивный контракт с Cube. 21 февраля VT GMP, как сообщается, приобрела 30,61 % акций Cube Entertainment, сменив крупнейшего акционера Cube с iHQ на VT GMP, и планирует играть активную роль в укреплении бизнеса и продвижении волны Халлю через свою дочернюю компанию KVLY. 26 марта Шин Дэ Нам подал в отставку с поста генерального директора Cube Entertainment. Ан Ву Хен и Ли Дон Кван были назначены новым генеральным директором Cube Entertainment. Ан Ву Хен является генеральным директором KVLY, а Ли Дон Кван вице-президентом VT GMP. 17 апреля Cube запустили глобальную фан-страницу U CUBE для поклонников по всему миру, чтобы общаться со своими артистами и предоставлять такие услуги, как автоматический перевод на различные языки и системы подачи заявок на записи музыкальных шоу.

16 июня 2020 года модель Мун Су Ин подписал эксклюзивный контракт с Cube Entertainment. 23 июня район Сондон-гу подписал соглашение с Cube о содействии возрождению городов на основе культурного контента с помощью различных культурных материалов, таких как фестиваль и контент YouTube. 25 июня Cube в партнерстве с VT GMP запустила новую глобальную программу прослушивания под названием See Saw Game, которая, как ожидается, будет транслироваться через китайские потоковые платформы. Программа прослушивания разработана дочерней компанией SBS Formattist Co., Ltd. и писателем Паком Вон У из King of Mask Singer. 2 июня Cube подписали эксклюзивный контракт с Alibaba Group на поддержку деятельности своих артистов в Китае. Артисты Cube получат поддержку от Alibaba для таких мероприятий, как фильмы, дорамы, реклама и выступления в Китае. Это первый случай, когда китайская IT-компания подписала эксклюзивный контракт на артистическую деятельность с корейским агентством.

В сентябре 2020 года Cube объявили, что они совместно организовали мероприятие под названием M.O.M (Message of the Moon) Project. Это проект по доставке посланий надежды и пожеланий в разгар вспышки коронавируса, а также по запуску большой искусственной луны диаметром 12 м, высотой 20 м и 21 маленькой искусственной луны диаметром 2 м и кинотеатра драйв-ин в парке Салгоджи, Сондон-гу. 21 октября Cube подписали стратегическое деловое соглашение с Hanwha Life Insurance для повышения узнаваемости бренда, укрепления маркетинговых возможностей и разработки нового контента.

6 января 2021 года Cube Entertainment объявили, что подписали контракт с платформой Webtoon, Comics Family, на производство видеоконтента со своим IP. Компания планирует выпускать 12 эксклюзивных видеоконтентов на IP-сайтах webtoon в год с семейством Comics. Они планируют распространять дорамы по всему миру через различные ОТТ-платформы.

10 июня дебютировала их четвёртая женская группа Lightsum.

3 августа Чан Хёнсын покинул Cube Entertainment после истечения срока его контракта.

13 августа Чхве Юджин из CLC сделала неофициальное объявление на шоу Girls Planet 999 о том, что Cube сообщили CLC, что они больше не будут заниматься групповой деятельностью. 22 октября Юджин успешно заняла 3-е место в финальном эпизоде шоу на выживания Girls Planet 999, дебютировав в проектной группе из девяти человек, Kep1er.

14 августа Cube Entertainment объявила об уходе Суджин из (G)I-DLE после обвинения в издевательствах в школе.

16 ноября Cube Entertainment объявили об уходе Сон из CLC после расторжения её эксклюзивного контракта.

Философия 
Cube Entertainment ставит перед собой задачу сделать своих артистов примерами для подражания, поэтому многие из них принимают участие в создании своих песен.

Дочерние компании

Music Cube 
Music Cube（）- была основана в Корее 18 августа 2005 года. Это независимая компания по авторскому праву на музыку, которая в основном занимается публикацией, производством, визуальным дизайном и управлением авторскими правами на музыкальные продукты. Штаб-квартира находится в Нонхён-дон, Сеул.

Music Cube Japan — является японской дочерней компанией Music Cube. Он был основан в Японии 21 января 2009 года. В основном он занимается производством, разработкой, продвижением и управлением авторскими правами на музыкальные продукты. Штаб-квартира находится в Минато, Токио.

CUBE DC 
Cube DC（）- Была основана в 2012 году. Это дочерняя компания Cube Entertainment. Материнская компания Cube Entertainment объявила 27 августа 2014 года, что была приобретена в качестве 100 % дочерней компании.

Cube Entertainment Japan 
Cube Japan（）- является зарубежным филиалом Music Cube. Он был основан в Японии в 2012 году и в основном отвечает за зарубежное продвижение и распространение материнской компании и сопутствующих товаров. Штаб-квартира находится в Минато-ку, Токио, а позже управляется CUBE Entertainment JAPAN для работы в Японии.

Cube Entertainment Japan (CUBE ENTERTAINMENT JAPAN Co., Ltd.) — японская компания, принадлежащая Cube Entertainment. Он был основан в Японии 27 октября 2015 года. Он на 100 % принадлежит Cube Entertainment, а его капитал составляет 96 миллионов иен. Он отвечает за прямое планирование и управление деятельностью артиста материнской компании в Японии. Штаб-квартира сейчас находится в Аояма, Минато, Токио.

Starline Entertainment 
Starline Entertainment（）— 12 февраля 2016 года представители Пак Сон Су достигли соглашения с Cube Entertainment о том, чтобы стать дочерней компанией Cube Entertainment.
18 июля 2017 года объединённая дочерняя компания Starline Entertainment.

Cube TV 
Cube TV（）— был основан 1 июля 2015 года, iHQ сотрудничает с Cube Entertainment, каналом управления инвестициями iHQ, Cube предоставляет программный контент.

Cube TV Hangtime — В 2018 году Cube Entertainment объединились с Kiswe Mobile, чтобы создать приложение с 12-ю многовидовыми камерами «Cube TV Hangtime». Это интерактивное мобильное видео, в котором зрители могут взаимодействовать с артистами. 16 июня приложение Cube TV Hangtime показало четырёхчасовой концерт «United Cube Concert — One» для аудитории, которая не смогла присутствовать на концерте.

U-Cube 
23 ноября 2018 года Cube Music и Universal Music Japan учредили U-Cube для зарубежного продвижения и распространения артистов и сопутствующих товаров.

Партнёры

Дистрибьютеры 
 Kakao M
 U-Cube, Universal Music Japan 
 NetEase Music 
 Alibaba Group 
 Republic Records

Артисты 
Артисты Cube Entertainment так известны как United Cube.

Группы 
 BTOB
 PENTAGON
 (G)I-DLE
 Lightsum

Сольные артисты 
 Чо Квон
 Ли Чансоб
 Ли Минхёк
 Шин Пэниэль
 Им Хёншик
 Юк Сончжэ
 Со Ынкван
 Чон Соён
 Ю Сонхо
 Сон Юци
 Чо Миён

Саб-группы и дуэты 
 BTOB Blue
 BTOB 4U
 Wooseok x Kuanlin

Проектные группы 
 OG SCHOOL PROJECT — Чо Ву Чан 
 Station Young — Чон Соён 
 K/DA — Соён и Миён 
 Super Five (다섯장) — Хуи

Актёры 

 На Ин Ву
 Юк Сон Чжэ
 Yeo One
 Хонсок
 Квон Ын Бин
 Шин Юджин
 Ю Сон Хо
 Юй Бин
 Хан Чо Вон
 Чо Миён
 Ян Ан
 Пак Сун Ян

Комедианты 
 Ли Хви Чжэ
 Хо Гён Хван
 Юк Сон Чже
 Ли Сан Чжун
 Пак Ми Сун

Звукозаписывающие артисты

Композиторы 
 Ли Минхёк
 Ли Чансоб
 Им Хёнсик
 Пыниэль
 Чжинхо
 Чан Еын
 Юк Сон Чжэ
 Квон Ын Бин
 Джинхо
 Хуи
 Хонсок
 Yeo One
 Шинвон
 Юто
 Кино
 Wooseok
 Чон Соён
 Минни
 Юци

Авторы песен 
 Со Ын Кван
 Ли Минхёк
 Ли Чансоб
 Им Хёнсик
 Пыниэль
 Чон Ильхун
 Чжинхо
 Чан Еын
 Квон Ынбин
 Джинхо
 Хуи
 Хонсок
 Yeo One
 Шинвон
 Юто
 Кино
 Wooseok
 Чон Соён
 Минни
 Юци

Домашние и приглашенные композиторы 
 Со Джун Сик (штатный)
 Джэ Бин Шин (инженер звукозаписи и микширования)
 Со Джэ У (продюсерская группа Tenten)
 BreadBeat (команда производителей Tenten)
 Со Ён Бэ (продюсерская группа Tenten)
 Bicksancho, Ким Тэ Хо (Yummy Tone Producing Team)
 Пак Хэ Ил (Yummy Tone Producing Team)
 Чхве Мин Су (продюсерская группа MosPick Music)
 Чо Сон Хо (продюсерская группа MosPick Music)
 Сон Ён Джин (продюсерская группа MosPick Music)
 Кан Дон Ха (музыкальная продюсерская группа MosPick)
 Им Сан Хёк
 Чо Сон Хун
 Но Гён Мин
 Чон Да Вон
 Чой Гю Ван (DAVII)
 Джерри Ли
 Квон Сок Хон
 Оливье Акос Кастелли

Танцевальные команды 
 Star System
 Yama & Hotchicks
 team3dcolor

Бывшие артисты 

 M4M (2013—2015)
 О Йери (2013—2015)
 Рейн (2013—2015)
 4Minute (2009—2016)
 Нам Джихён (2009—2016)
 Хо Гаюн (2009—2016)
 Чон Джиюн (2009—2016)
 Квон Сохён (2009—2016)
 Ким Хёна (2009—2018)
 Beast (2009—2016)
 Юн Дуджун (2009—2016)
 Ян Ёсоб (2009—2016)
 Ли Кикван (2009—2016)
 Сон Донун (2009—2016)
 Ён Джунхён (2009—2016)
 Чан Хёнсын (2009—2021)
 G.NA (2010—2016)
 Ро Джихун (2011—2017)
 Trouble Maker (2011—2014)
 Ким Кири (2012—2018)
 Шин Джихун (2013—2017)
 Пак Минха (2015—2017)
 Seo Woo (2016—2017)
 Чхве Дэхун (2016—2017)
 CLC (2015—2022)
 Сон (2015—2021)
 Элки (2016—2021)
 Сынён (2015—2022)
 Еын (2015—2022)
 PENTAGON
 E’Dawn (2016—2018)
 Чо Учан (2017—2019)
 Лай Гуаньлинь (2017—2021)
 A Train To Autumn (2018—2020)

 (G)I-DLE
 Со Су Джин (2018—2022)
 Lightsum
 Хвиён (2021—2022)
 Джиан (2021—2022)

Концерты и турне United Cube 
 2010 Cube Stars Party (10 августа)
 2011 Cube Stars Party (6 марта)
 2011 United Cube Concert: Лондон, Англия (5 декабря), Сан-Паулу, Бразилия (13 декабря)
 2013 United Cube Concert: Нанкин, Китай (26 января), Сеул, Южная Корея (2 февраля), и Иокогама, Япония (21 февраля)
 2015 BesTV Channel-M Cube Festival (30 сентября)
 2016 I Want Cube Pop in Macau (5 марта)
 2018 United Cube Concert — One (16 июня)
 2019 U & Cube Festival in Japan (23 марта)

Награды и номинации

См. также 
 K-pop
 JYP Entertainment
 YG Entertainment
 SM Entertainment

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный YouTube канал

Лейблы звукозаписи Республики Корея
Поп-лейблы
Медиакомпании по алфавиту